Heßlach ist Name und Namensbestandteil von geographischen Gegenständen:

Orte:
 Heßlach (Weidenberg), Dorf auf der Gemarkung Görschnitz von Markt Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Heßlachshof, früher Heslachshof, Weiler im Ortsteil Hohebach der Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Heßlach (Weißenbächlein), linker Oberlauf des Weißenbächleins (zur Warmen Steinach) bis Eichenhof, Ortsteil Görschnitz, Markt Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Heßlachsgraben (Hohebach) oder Häslesgraben, rechter Zufluss des Hohebachs bei Hohebach, Gemeinde Dörzbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Heslach